Miejscowości w USA:
 Manitowoc – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Manitowoc – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Manitowoc (ang. Manitowoc Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Manitowoc (ang. Manitowoc County) – w stanie Wisconsin
Rzeki w USA:
 Manitowoc River – rzeka w stanie Wisconsin